Тімоті Роберт Шаллер (,  16 листопада 1990, Меррімак, Нью-Гемпшир) — американський хокеїст, центральний нападник клубу НХЛ «Бостон Брюїнс».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2006 року.

Захищав кольори професійної команди «Баффало Сейбрс». Наразі ж грає за клуб НХЛ «Бостон Брюїнс».

Усього провів 115 матчів у НХЛ, включаючи 6 матчів плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ
Спортсмени з Нью-Гемпширу